Hanshan (寒山) (680 ?-793 ?) est un poète et ermite chinois ;
 Le xian de Hanshan (含山) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Hanshan (邯山) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme